Шатров — російське прізвище. Персоналії:
 Шатров Ігор Володимирович (1918, Київ — 1991, Москва) — радянський, російський кінооператор, кінорежисер, сценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1967). 
 Шатров Михайло Пилипович (1932—2010) — радянський і російський драматург.
 Шатров Самуїл Михайлович (справжнє прізвище — Шапіро); 1909, Київ — 1991, Москва) — російський радянський письменник-сатирик, фейлетоніст, журналіст, сценарист.

російські прізвища